Quatsch steht für:

 Synonym für Unsinn
 Quatsch und die Nasenbärbande, deutscher Kinderfilm von 2014